Namen und Zahlen, welche den F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgängerverein SC Empor Rostock betreffen und nur in Listenform dargestellt werden können, befinden sich auf dieser Seite.

Platzierungen 
bis Dezember 1965 als SC Empor Rostock

1. Mannschaft

Ligazugehörigkeit

Abschlussplatzierungen 

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind alle Abschlussplatzierungen der 1. Mannschaft des F.C. Hansa Rostock aufgelistet. Zudem wird das Abschneiden im Pokal und im Landespokal angegeben.

Meisterstern 
Ab der 3. Liga abwärts ziert ein fünfzackiger Meisterstern über dem Hansa-Logo das Trikot der Kogge. Verdient hat sich der Verein diesen durch die errungenen DDR-Meisterschaft 1990/91. In den beiden höchsten Spielklassen Deutschlands, in der die DFL und nicht mehr der DFB zuständig ist, darf der Meisterstern nicht mehr geführt werden, da hier nur Meisterschaften die in der Fußball-Bundesliga erreicht wurden anerkannt sind.

2. Mannschaft

Ligazugehörigkeit

Abschlussplatzierungen 
In der folgenden tabellarischen Übersicht sind alle Abschlussplatzierungen der 2. Mannschaft des F.C. Hansa Rostock aufgelistet. Zudem wird das Abschneiden im Pokal und im Landespokal angegeben.

Frauen 
Siehe auch: Hansa Rostock (Frauenfußball)

Jugend

A-Jugend

A-Jugend-Bundesliga (Teilnahme von 2003 bis 2015) 
Der F.C. Hansa Rostock gehört zu den Gründungsmitgliedern der ab 2003 eingeführten A-Jugend-Bundesliga und absolvierte seine Spiele bis zum Abstieg 2014/15 in der Staffel Nord/Nordost. In der Saison 2009/10 wurde der Staffelsieg und der Meistertitel errungen. Im Jahr 2012/13 wurde Rostock Vizemeister.

A-Junioren-Regionalliga Nordost (Teilnahme von 2015 bis 2021) 
Ab der Spielzeit 2015/16 nimmt die A-Jugend an der zweitklassigen A-Junioren-Regionalliga (Staffel Nordost) teil.
Vor der Einführung der A-Jugend-Bundesliga 2003/04 wurde der F.C. Hansa 2003 Staffel-Meister in der damaligen höchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga (Staffel Nordost). Pandemiebedingt wurde die Saison 2020/21 am 16. April 2021 beendet. Zur Ermittlung der Abschlusstabelle wurde die Quotientenregel angewandt. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden wurde Hansa Tabellenerster und stieg in die A-Jugend-Bundesliga auf.

A-Jugend-Bundesliga (Teilnahme ab 2021)

B-Jugend

B-Jugend-Bundesliga 

 In den Spielzeiten 2011/12 bis 2015/16 keine Teilnahme an der B-Jugend-Bundesliga.

 In den Spielzeiten 2016/17 bis 2020/21 keine Teilnahme an der B-Jugend-Bundesliga.

Besondere Spiele

Endspiele 
Bisher fanden folgende Endspiele unter Beteiligung des F.C. Hansa Rostock oder dessen Vorgängerverein SC Empor Rostock statt:

FDGB-Pokal 
Ergebnisse stets aus Sicht des Titelgewinners

1954/55

1957

1960

1966/67

1986/87

1990/91

DFB-Hallenpokal 
Ergebnisse stets aus Sicht des Titelgewinners

1998

Mecklenburg-Vorpommern-Pokal

1. Mannschaft 
Das Premierenspiel der erste Männermannschaft des F.C. Hansa in diesem Fußball-Verbandspokal fand am 9. Oktober 2010 in Schwerin gegen den Landesligisten Neumühler SV (7:0) statt. Am 30. Oktober 2020 gab es die bislang letzte Partie in diesem Wettbewerb in der 3. Runde gegen den Landesligisten Penkuner SV (9:0).

Sieben Titel konnte der F.C. Hansa bislang verbuchen:

Ergebnisse stets aus Sicht des Titelgewinners

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2. Mannschaft 
Ergebnisse stets aus Sicht des Titelgewinners

2005

2006

Hansa international 
Bisher fanden folgende Europapokalspiele unter Beteiligung des F.C. Hansa Rostock statt:

Ergebnisse stets aus Rostocker Sicht

Messe- und UEFA-Pokal

1968/69

1969/70

1989/90

Europapokal der Landesmeister

1991/92

Intertoto-Cup / UEFA Intertoto Cup 

Hansa Rostock nahm am Intertoto-Cup 1989, 1990 sowie 1998 teil.

1998

Personen

Spieler

Oberligamannschaft 1954/55 
Zum ersten Oberliga-Kader Empor Rostocks gehörten folgende Spieler. Angegeben sind zusätzlich ihre Spiele und -tore während der Oberliga-Saison 1954/55 und des FDGB-Pokals 1954/55, in dem Rostock das Endspiel erreichte. Kursiv geschriebene Spieler kamen von Empor Lauter nach Rostock.

Meister- und Pokalsiegermannschaft 1990/91 
Zum Kader der Meister- und Pokalsiegermannschaft in der Oberliga-Saison 1990/91 gehörten folgende Spieler. Angegeben sind zusätzlich ihre Spiele und -tore während der Oberliga- und Pokal-Saison 1990/91. Kursiv geschriebene Spieler kamen im Pokalfinale zum Einsatz.

Nationalspieler

DDR und BR Deutschland 
Folgende Spieler absolvierten während ihrer Zeit in Rostock Spiele für die Nationalmannschaften der DDR beziehungsweise der Bundesrepublik Deutschland (in Klammern die während ihrer Zeit in Rostock absolvierten Spiele). Nicht aufgeführt sind Spieler, die ausschließlich in Jugendnationalmannschaften zum Einsatz kamen.

Stand: Saisonende 2021/22

Ausländische Nationalspieler 
Folgende Spieler absolvierten Spiele für eine ausländische Nationalmannschaft (in Klammern die während ihrer Zeit in Rostock absolvierten Spiele). Nicht aufgeführt sind Spieler, die ausschließlich in Jugendnationalmannschaften zum Einsatz kamen.

Stand: 27. September 2022

Rekordspieler 
Spieler mit den meisten Einsätzen und Toren für Hansa Rostock beziehungsweise Empor Rostock in der 1. Bundesliga seit 1991 sowie in allen Ligen seit 1954:

Stand: Saisonende 2021/22

Schützen des „Tor des Monats“ 
Bislang wurde 1 Tor, welches von Spielern des F.C. Hansa Rostock erzielt wurde, als Tor des Monats ausgezeichnet.

 2019 Aaron Opoku, am 20. Juli 2019 gegen den FC Viktoria Köln zum 3:0 (Endstand 3:3)

Vereinsinterne Torschützenkönige 
Die folgende Liste führt alle vereinsinterne Torschützenkönige seit Gründung des Vereins auf. Kursiv dargestellte Namen geben zudem den Torschützenkönig der jeweiligen Liga an.

Trainer 
Gelistet sind nur Trainer, die in mindestens einem Pflichtspiel als Übungsleiter am Spielfeldrand verantwortlich waren.

Vereinsvorsitzende 
Stand: 10. Oktober 2022

Rekordergebnisse 
Stand: 15. Mai 2022

Sponsoren und Ausrüster 
Nachdem Empor Rostock zunächst dem Fischkombinat Rostock als Trägerbetrieb unterstellt war und die gleiche Funktion für den F.C. Hansa Rostock durch die Direktion Seeverkehr und Hafenwirtschaft wahrgenommen wurde, schloss Hansa im Zuge der Wiedervereinigung erste Sponsorenverträge ab:

Siehe auch 
 F.C. Hansa Rostock
 Hansa Rostock (Frauenfußball)
 Ostseestadion
 Liste der Spieler des F.C. Hansa Rostock
 Liste der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga
 Ewige Tabelle des DFB-Pokals
 Mecklenburg-Vorpommern-Pokal
 DFB-Pokal der Junioren
 NOFV-Vereinspokal
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

Literatur 
 Uwe Pönig: FC Hansa. Berichte, Statistiken 1966 - 1966, Ostsee-Druck, Rostock 1969.
 Uwe Pönig, Wolfgang Liebenthron: FC Hansa ...und wieder: Hansa vor, noch ein Tor! So war es 1971. Ostsee-Druck, Rostock 1971.
 Uwe Pönig, Wolfgang Liebenthron: FC Hansa. Alles über den Rostocker Fußballklub in Wort und Bild, Ostsee-Druck, Rostock 1972.
 Andreas Baingo: FC Hansa Rostock. Wir lieben Dich total! Sportverlag, Berlin 1995, ISBN 3-328-00692-3.
 Robert Rosentreter: FC Hansa Rostock. Fußball an der Ostsee; im Zeichen der roten Kogge. Suum Cuique, Reutlingen 1995, ISBN 3-927292-55-9.
 Wolfgang Dalk: Das Fan-Buch Hansa. Weymann Bauer, Rostock 1997, ISBN 3-929395-29-0.
 Uwe Krüger: Hansa Rostock. Daten, Fakten, Bilder. Agon Sportverlag, Kassel 1998, ISBN 3-89609-127-1.
 Markus Hesselmann, Michael Rosentritt: Hansa Rostock. Der Osten lebt. Die Werkstatt, Göttingen 1999, ISBN 3-89533-258-5.
 Robert Rosentreter, Günter Simon: Immer hart am Wind. 40 Jahre F.C. Hansa Rostock. Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-504-5.
 Holger Schmidtke: Stadt- und Regionalentwicklung in strukturschwachem Raum: Welche Bedeutung nimmt der Fußballbundesligist FC Hansa Rostock e.V. ein? AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012, ISBN 3-639-42330-5.
 Björn Achenbach: Hansa ist mein Leben: 50 Jahre F.C.Hansa Rostock. Hinstorff, Rostock 2014, ISBN 978-3-356-01867-7.
 Heiko Neubert: Fankogge: Mit Hansa durch die DDR-Oberliga. nofb-shop.de, Berlin 2014, ISBN 978-3-00-044931-4.
 Kieran Brown: 111 Gründe, Hansa Rostock zu lieben. Schwarzkopf Schwarzkopf, Berlin 2014, ISBN 978-3-86265-416-1.
 Andreas Schwinkendorf: Fußball und Gewalt. Die Sicht von Zuschauern und Akteuren am Beispiel des F. C. Hansa Rostock. Verlag für Polizeiwissenschaft, Rostock/Bochum 2014, ISBN 978-3-86676-377-7.
 Marco Bertram: F.C. Hansa Rostock. Fußballfibel. CULTURCON medien, Berlin 2016, ISBN 978-3-944068-50-3 (= Bibliothek des deutschen Fußballs, Band 8)
 Heiko Neubert: Fankogge 2: Allein gegen den Westen. Eigenverlag, Rostock 2018, ISBN 978-1-7289-8984-6.
 Marco Bertram (Hrsg.): Kaperfahrten: Mit der Kogge durch stürmische See, nofb-shop.de, Berlin 2020, ISBN 978-3-00-066536-3.
 Peter Czoch: Alles für den FCH! Die legendärsten Hansa-Spiele, Die Werkstatt, Göttingen 2021, ISBN 978-3-7307-0536-0.

Einzelnachweise 

Rostock, Hansa
Namen und Zahlen